Мелвил е вторият по големина остров на Австралия (след Тасмания). Намира се на север от континенталната част на Североцентрална Австралия. Има площ от 5786 кв. км. Най-голямото населено място на острова наречено Миликапити е с население от 559 жители. Климатът е тропичен.

Острови на Австралия